EWI est un sigle qui peut désigner :
 Electronic Wind Instrument, un  inventé par Nyle Steiner dans les années 1970.

EWI est un code qui peut désigner :
 , un aéroport indonésien.

Code IATA des aéroports